Антонио Бернардини (; родился 21 июня 1974 года в городе Рим, Италия) — итальянский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за клубы «Аталанта» и «Виченца». Участник Олимпийских игр 1996 в Атланте.

Клубная карьера 
Бернардини — воспитанник клуба «Рома» из своего родного города. Для получения игровой практики в 1996 году он был отдан в аренду в «Торино». 19 февраля 1995 года в матче против «Падовы» он дебютировал в Серии А. После возвращения в Рим Антонио наконец-то сыграл свои первые игры в составе «Ромы».

В 1997 году он перешёл в «Перуджу», которая выступала в Серии B. За сезон во втором дивизионе Антонио забил 10 мячей, став одним из лучших бомбардиром команды. В 1998 году Бернардини перешёл в «Салернитану», только вышедшею в элитный дивизион.

В 1999 году Антонио принял приглашение «Виченцы» и снова отправился в Серию B. Через год он помог новой команде выйти в элиту. Отыграв сезон в Серии А Бернардини вместе с клубом вернулся обратно. Антонио ещё два сезона пытался помочь «Виченце», но его старания не увенчались успехом. В 2003 году он перешёл в «Аталанту», где за четыре сезона сыграл более 100 матчей. С клубом из Бергамо Бернардини вылетал и возвращался в Серию А. В 2008 году Антонио вновь принял приглашение «Виченцы». В 2010 году он завершил карьеру в клубе «Альбинолеффе».

Международная карьера 
В 1996 году в составе олимпийской сборной Италии Бернардини принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он сыграл в матче группового этапа против команды Ганы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway
 

Футболисты Италии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Альбинолеффе»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Торино»